Alimzhon Rafikov (), né le  à Douchanbé en Tadjikistan,  est un joueur de football tadjik, qui évoluait au poste de défenseur reconverti en entraîneur. Son fils, Ruslan Rafikov, est lui aussi footballeur.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En tant que joueur 
 Kaïrat Almaty
 Vainqueur de la Coupe de la fédération soviétique en 1988

 Pamir Douchanbé
 Champion du Tadjikistan en 1992

En tant qu'entraîneur 
 Istiqlol Douchanbé
 Champion du Tadjikistan en 2010 et 2011
 Vainqueur de la Coupe du Tadjikistan en 2010
 Vainqueur de la Supercoupe du Tadjikistan en 2010, 2011 et 2012

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur tadjik
Joueur du CSKA-Pamir Douchanbé
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du FK Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Kamaz Naberejnye Tchelny
Entraîneur tadjik de football
Sélectionneur de l'équipe du Tadjikistan de football
Naissance à Douchanbé
Naissance en RSS du Tadjikistan
Naissance en  avril 1962